

Geografia 
Lee (Flórida)
Lee (Illinois)
Lee (Nevada)

Pessoas
Amy Lee
Bruce Lee
Rita Lee
Robert E. Lee
Stan Lee
Jonna Lee
Lee Winston Leandro da Silva Oliveira — futebolista brasileiro

Outros 

Lee (nome coreano) — nome de família coreano
Rock Lee — personagem

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos